Az Amerikai Egyesült Államokban tíz Hancock megye található. Mindet John Hancockról nevezték el.
 Hancock megye (Georgia)
 Hancock megye (Illinois)
 Hancock megye (Indiana)
 Hancock megye (Iowa)
 Hancock megye (Kentucky)
 Hancock megye (Maine)
 Hancock megye (Mississippi)
 Hancock megye (Nyugat-Virginia)
 Hancock megye (Ohio)
 Hancock megye (Tennessee)